

Nomes
 Armand Maillard (nascido em 1943), arcebispo de Bourges
 Chantal Maillard (nascida em 1951), escritora hispano-belga
 Claude-François de Maillard ou Maillart (nascido em 1696), Marquês de Landreville (Ardennes, Comuna de Bayonville), Grande Cruz da Ordem Real e Militar de São Luís, morto em 1768 em seu Castelo de Landreville
 Jean de Maillard (?-?), magistrado francês
 Joseph Maillard (1822-1897), religioso e historiador francês
 Louis-Aimé Maillard (1817-1871), compositor francês, autor de Les Dragons de Villars (1856)
 Louis-Camille Maillard (1878-1936), médico e químico francês, descobridor da Reação de Maillard
 Annetta Maillard (1895-1945), de nome artístico Line Marsa, cantora de cabaré e mãe de Édith Giovanna Gassion, conhecida pelo nome artístico de Édith Piaf
 Michel Maillard (nascido em 1951), professor de letras e escritor francês
 Michel Maillard (nascido em 1952), futebolista profissional francês
 Pierre Maillard (nascido em 1916), diplomata francês
 Pierre-Yves Maillard (nascido em 1968), político suiço
 Sébastien Maillard (nascido em 1981), atleta francês
 Sébastien de Maillard (?-?), oficial e físico francês
 Stanislas-Marie Maillard (1763-1794), revolucionário francês
 Thomas Maillard (?-?), revolucionário francês
 Jean Maillart (?-?), vereador de Paris e adversário de Étienne Marcel
 Paul Desforges-Maillard (1699-1772), poeta francês.

Diversos
 Maillard e Duclos, empreendimento francês de serviço público.
 Caso Maillard e Duclos, caso político-financeiro francês.
 Reação de Maillard, reação química que pode ser notada quando da cocção de alimentos.

Ligação externa
 Estatística relativa aos nomes de família:  Maillard

Desambiguação